Bhalil är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Sefrou och regionen Fès-Boulemane, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Bhalil ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bhalil är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Terrängen runt Bhalil sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Bhalil. Runt Bhalil är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sefrou,  km sydost om Bhalil. Trakten runt Bhalil består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Fès-Boulemane